Gáspár Árpád (1915–1974) gyógypedagógus
Gáspár Árpád (1961) vízilabdázó